Prosch ist der Familienname folgender Personen:

 August Friedrich von Prosch († nach 1794), preußischer Major
 Christian Ludwig von Prosch († 1804), preußischer Oberst
 
 Gerhard von Prosch (1895–1937), deutscher paramilitärischer Aktivist
 Karl Prosch (1802–1876), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker (NLP), MdR
 Peter Prosch (1744–1804), österreichischer Hofnarr und Buchautor
 Victor Prosch (1820–1885), dänischer Zoologe

Siehe auch:
 Brosch